A haramiák, Schiller drámája (1781)
 A haramiák, Verdi operája Schiller azonos című drámája után (1847)
 A haramiák, tévéfilm (2016)